Illecillewaet est un mot d'origine amérindienne qui est utilisé pour désigner plusieurs llieux géographiques de la province de la Colombie-Britannique au Canada :
 La rivière Illecillewaet
 Le glacier Illecillewaet